Augusta kan syfta på

 Augusta (namn) – ett kvinnonamn samt personer med namnet 
 Augusta (titel) – en romersk titel
 Augusta (växter) – ett släkte av måreväxter
 Augusta National Golf Club – en golfbana där golftävlingen The Masters Tournament arrangeras
 254 Augusta – asteroid

Geografi

Australien 

 Augusta (ort i Australien), Western Australia, Augusta-Margaret River Shire,

Bulgarien 

 Ogosta, vattendrag, Vratsa,

Indonesien 

 Pulau Augusta, ö, Papua Barat,

Italien 

 Augusta, Italien, Sicilien, Provincia di Siracusa,

Kroatien

 Augusta – det tyska namnet på en ö i Kroatien, se Lastovo
 Augusta – det tyska namnet påen stad, kommun och turistort på ön Lastovo i Kroatien, se Lastovo (stad)

USA 

 Augusta, Arkansas, Woodruff County, 
 Augusta, Georgia, Richmond County, 
 Augusta, Kansas, ort, Butler County, 
 Augusta, Kentucky, ort, Bracken County, 
 Augusta, Missouri, ort, Saint Charles County, 
 Augusta, West Virginia, Hampshire County, 
 Augusta, Illinois, Hancock County, 
 Augusta, Maine, delstatshuvudstad, Kennebec County, 
 Augusta, Michigan, ort, Kalamazoo County, 
 Augusta, Wisconsin, Eau Claire County, 
 Augusta, Montana, Lewis and Clark County,

Se även 
Mount Augusta

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar